ludzie o nazwisku Cziżewski:

 Nikołaj Cziżewski – rosyjski metalurg i metaloznawca
 Dmitrij Cziżewski – ukraiński filozof i filolog-slawista
 Ilja Cziżewski – rosyjski przedsiębiorca

Zobacz też 
 Czyżewski